Vas je lahko:

 vas - tip naselja, običajen na podeželju
 olimpijska vas - naselje, kjer prebivajo udeleženci Olimpijskih iger 
 globalna vas - prispodoba za globalizacijo 
 Vas - naselje v občini Kostel (in njen sedež)
 Vas - naselje v občini Radlje ob Dravi
 Vas, Belluno (Italija)
Vás megye, madžarsko Železna županija, županija na Madžarskem
Vasmegyer, vas na Madžarskem
Lončarska vas (prekmursko Lončarska ves), muzej na prostem v Filovcih

Sestavljena imena vasi v Sloveniji in zamejstvu (v posameznih primerih zapisana kot ves)

Arja vas
Artiža vas
Artmanja vas
Banja vas
Belšinja vas
Bereča vas
Betinja vas
Birčna vas
Bizeljska vas
Blatna Vas (Istra, Hrvaška) 
Blažnja vas
Blekova vas (Logatec)
Boga vas
Bogneča vas
Bojanja vas
Borovska vas (Kranjska gora)
Bračna vas
Breška vas (2)
Bruhanja vas
Bruna vas 
Bučinja vas 
Bučna vas (Velika in Mala)
Budganja vas
Bušeča vas 
Bušinja vas 
Čajnža vas pri Pokrčah (Sankt Johann) 
Češča vas 
Čikečka vas
Črna vas 
Črneča vas
Čužnja vas 
Dečja vas, Trebnje 
Dečja vas pri Zagradcu 
Dednja vas 
Delnja vas 
Depala vas
Deskovka vas
Dešeča vas
Dobrčna vas
Dobriša vas
Dobriška vas
Dobrla vas
Dobruška vas
Dolča vas
Dolenja vas (7)
Dolenja Lepa vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Stara vas 
Dolenja vas pri Artičah 
 Dolenja vas pri Čatežu
 Dolenja vas pri Črnomlju
Dolenja vas pri Krškem 
Dolenja vas pri Mirni Peči 
 Dolenja vas pri Polhovem Gradcu
Dolenja vas pri Polici 
Dolenja vas pri Raki 
Dolenja vas pri Temenici 
Dolenja Vas (Istra, Hrvaška)
Dolga vas (2)
Dolinja vas 
Dolnja vas (Štanjel)
Dolnja Stara vas 
Domačnja vas 
Dominča vas 
Dragomlja vas 
Dragonja vas 
Dragovanja vas 
Drašča vas 
Draža vas 
Dražnja vas 
Drešinja vas
Drveša vas 
Dvorska vas (2)
Encelna vas 
Gerečja vas
Goreča vas 
Gorenja vas 
Gorenja Lepa vas
Gorenja Nemška vas 
Gorenja Stara vas 
 Gorenja vas - Reteče 
 Gorenja vas pri Čatežu 
 Gorenja vas pri Leskovcu
 Gorenja vas pri Mirni 
 Gorenja vas pri Mokronogu 
 Gorenja vas pri Polici 
 Gorenja vas pri Šmarjeti
Goriča vas 
Goriška vas, Mirna Peč 
Goriška vas pri Škocjanu 
Gornja vas (več)
Gornja vas pri Preboldu 
Gornja vas pri Žvabeku 
Gostinja vas (Gostinja ves/Köstendorf)
Gotna vas 
Grabalja vas 
Grajska vas
Gržeča vas
Gundrska vas 
Herinja vas
Hotinja vas 
Hovja vas 
(Hradeckega vas -Ljubljana) 
Hutna vas 
Iga vas 
Incmanja vas 
Iška vas
Janezova vas (Vrhnika)
Jelenja vas
Jerneja vas
Jerova vas (Grosuplje)
Jerovska vas
Jurišna vas
Jurka vas
Jurna vas
Kačja vas (Vrhnika)
Kaninska vas (Bovec)
Kaplja vas (2)
Klinja vas
Knežja vas
Kolenča vas
Komarna vas
Konca vas
Koroška vas, Novo mesto
Koroška vas na Pohorju
Kotmara vas
Kovača vas (2)
Krajska ves (Hrvaška)
Kraška vas
Kriška vas
Križeča vas
Križevska vas (2)
Kročja vas
Krotna vas (Krottendorf)
Kršna vas
Krška vas (2)
Kurja vas (6)
Lastinja ves (Zgornje Prebukovje-del)
Latkova vas
Ledeča vas
Lepa vas (Slovenj Gradec)
Ličja vas
Limarja vas
Lipalja vas (Dipalja vas) - San Leopoldo Laglesie
Loga vas (Augsdorf)
Lokanja vas
Loška vas
Lušečka vas
Mala Stara vas
Mala vas (9)
Malenska vas
Martinja vas (2)
Matenja vas
Medja vas (Medeazza)
Meniška vas
Mihelja vas
Mirna vas
Mišja vas (ob Soči, Trenta)
Mižlja vas
Modrinja vas
Moverna vas
Nemška vas (2-5)
Nemška vas na Blokah
Nestoplja vas
Nica vas
Nonča vas
Nova vas 
Nova vas nad Dragonjo 
 Nova vas ob Sotli
Nova vas pri Konjicah
 Nova vas pri Jelšanah
 Nova vas pri Lescah
 Nova vas pri Markovcih 
 Nova vas pri Mokricah
 Nova vas pri Šmarju
Nova Vas (3 v Istri, Hrvaška)
Ojstriška vas 
Orehova vas
Orlača vas 
Ornuška vas
Ovčja vas/ves (Valbruna, Italija)
Paška vas
Pavla vas
Pavlova vas
Petriška vas (Gradišče pri Vipavi)
Petrova vas
Petrušnja vas
Pinja vas
Pirčevska vas (Budanje)
Planinska vas (2)
Podkanja vas
Podsinja vas
Poljšakova vas (Gradišče pri Vipavi)
Polžanska vas
Ponova vas
Popna vas
Poštena vas
Potočna vas
Potoška vas
Priblja vas
Primča vas
Pristavlja vas
Prosečka vas
Prožinska vas
Prušnja vas
Pušja vas/ves (it. Venzone)
Rabelčja vas (del Ptuja)
Račja vas
Račja Vas (Hrvaška)
Radana vas
Radanja vas
Radina Vas (Hrvaška)
Radna vas (2)
Radohova vas
Ramovča vas
Ratanska vas
Ravenska vas
Regrča vas (del Novega mesta)
Rička vas
Riharja vas
Rikarja vas (2)
Rogarja vas
Ručetna vas
Rudna vas
Ruhna vas
Rumanja vas
Sadinja vas/Sadinja vas
Sadinja vas pri Dvoru
Samožna vas
Savska Ves (Hrvaška)
Sinča vas
Slamna vas
Slaparska vas, Grahovše
Slovenja vas
Slovenska vas (4)
Slovenska ves (Madžarska)
Smolenja vas
Sobenja vas
Soboška ves (2, Madžarska)
Sodna vas
Spodnja Nova vas
Srednja vas (razločitev)
Srednja vas - Goriče
Srednja vas - Loški potok
Srednja vas - Poljane
Srednja vas v Bohinju
Stara Nova vas
Stara vas (razločitev)
Stara vas - Bizeljsko
Stara Vas, Pag (Hrvaška)
Stara Ves (3 vasi na Hrvaškem)
Stavča vas
Stehanja vas
Stiška vas
Straja vas (Hohenthurn)
Stranska vas (2)
Stranska vas ob Višnjici
Stranska vas pri Semiču
Straša vas
Strpna vas
Svetna vas
Svinča vas
Svinjska vas (zaselek, Stična)
Šalka vas
Šegova vas
Škofja vas
Štajerska vas
Štepanja vas
Štrukljeva vas
Tesnja vas (tudi Dežnja vas)
Tmara vas
Tomažja vas
Topliška vas (Dolenjske Toplice)
Trdnja vas-Celovec
Trnja vas-Celovec
Trnovska vas (tudi občina)
Trovovska vas (Štalenska gora, Otmanje)
Turiška vas na Pohorju
Vabnja vas
Vabrnja vas
Vacelna vas
Vanča vas
Vasja vas (2)
Vata vas
Vavpča vas
Vavpča vas pri Dobrniču
Vavta vas
Večna vas
Velika Stara vas
Velika vas (razločitev)
Velinja vas
Vidra vas
Viharja vas
Vinja vas
Virnja vas (2)
Višnja vas
Vodiča vas
Vojna vas
Volčkova vas
Vršna vas
Vršta vas
Vučja vas
Zadnja vas
Zdenska vas
Zeduška vas
Zgornja Nova vas
Zibiška vas
Zlogona vas
Žabja vas
Žalha vas
Ždinja vas
Žgavska vas (Budanje)
Žgavska vas (Gradišče pri Vipavi)
Žitara vas
Župeča vas
Župečja vas